Die Saison 2005/06 der Oberliga Nordost war die 15. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordost und die zwölfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Nachdem die Oberliga Nordost in der Vorsaison 2004/05 von 18 auf 16 teilnehmende Mannschaften je Staffel (Nord und Süd) reduziert worden war, galt in dieser Saison erstmals eine Auf- und Abstiegsregelung mit je einem festen Aufstiegsplatz in die Regionalliga sowie zwei festen Abstiegsplätzen für beide Staffeln. Außerdem gab es zwei Relegationsspiele zwischen den jeweils drittletzten beider Staffeln zur Ermittlung eines fünften Absteigers in die Verbandsligen bzw. (in Sachsen und Thüringen) in die Landesligen. Im Vorfeld der Saison war Energie Cottbus II nach einer Saison Zugehörigkeit zur Nord-Staffel wieder in die Süd-Staffel umgruppiert worden, da in der Vorsaison der Meister der Südstaffel, der FC Sachsen Leipzig aufgestiegen war und zudem der 1. FC Union Berlin aus der Regionalliga in die Nordstaffel abstieg.

Staffel Nord 
Der 1. FC Union Berlin kam zu Saisonbeginn als Regionalliga-Absteiger in die Oberliga. Aus der Berlin-Liga qualifizierte sich der BFC Preussen, aus der Brandenburg-Liga kam der SV Falkensee-Finkenkrug dazu und aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern stieg der Torgelower SV Greif auf.

Herbstmeister der Nordstaffel wurde der MSV Neuruppin mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Toren vor dem punktgleichen SV Babelsberg 03 und mit drei Punkten Abstand zum 1. FC Union Berlin. Auf den Abstiegsplätzen fanden sich zur Winterpause der SV Falkensee-Finkenkrug mit zehn Punkten und der FC Anker Wismar mit elf Punkten. Auf dem Relegationsplatz überwinterte die TSG Neustrelitz.

Während sich zum Saisonende an der Tabellenspitze der 1. FC Union Berlin noch vor Neuruppin und Babelsberg schob, änderte sich am Tabellenende wenig. Falkensee-Finkenkrug und Wismar stiegen mit getauschten Plätzen ab und Neustrelitz blieb auf dem Relegationsplatz und spielte gegen den Drittletzten der Südstaffel, den TSV Völpke.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color: #ccffcc;"
| 1.
| style="text-align: left;" | 1. FC Union Berlin (A)
| 30
| 21
| 6
| 3
| 73:22
| +51
| 69
|-
| 2.
| style="text-align: left;" | MSV Neuruppin
| 30
| 19
| 7
| 4
| 61:21
| +40
| 64
|-
| 3.
| style="text-align: left;" | SV Babelsberg 03
| 30
| 16
| 3
| 11
| 56:42
| +14
| 51
|-
| 4.
| style="text-align: left;" | Hansa Rostock II (M)
| 30
| 16
| 3
| 11
| 49:42
| +7
| 51
|-
| 5.
| style="text-align: left;" | Tennis Borussia Berlin
| 30
| 15
| 4
| 11
| 56:40
| +16
| 49
|-
| 6.
| style="text-align: left;" | BFC Dynamo
| 30
| 13
| 5
| 12
| 43:41
| +2
| 44
|-
| 7. 
| style="text-align: left;" | Türkiyemspor Berlin
| 30
| 11
| 11
| 8
| 34:32
| +2
| 44
|-
| 8.
| style="text-align: left;" | SV Yeşilyurt Berlin
| 30
| 12
| 6
| 12
| 49:45
| +4
| 42
|-
| 9.
| style="text-align: left;" | Torgelower SV Greif (N)
| 30
| 12
| 6
| 12
| 45:54
| −9
| 42
|-
| 10. 
| style="text-align: left;" | Berliner AK 07 
| 30
| 11
| 6
| 13
| 40:35
| +5
| 39
|-
| 11.
| style="text-align: left;" | BFC Preussen (N)
| 30
| 12
| 2
| 16
| 44:43
| +1
| 38
|-
| 12. 
| style="text-align: left;" | Ludwigsfelder FC
| 30
| 10
| 5
| 15
| 36:48
| −12
| 35
|-
| 13.
| style="text-align: left;" | FV Motor Eberswalde
| 30
| 9
| 4
| 17
| 25:58
| −33
| 31
|- style="background-color: #fffccc;"
| 14.
| style="text-align: left;" | TSG Neustrelitz
| 30
| 8
| 6
| 16
| 34:52
| −18
| 30
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 15.
| style="text-align: left;" | SV Falkensee-Finkenkrug (N)
| 30
| 8
| 5
| 17
| 31:51
| −20
| 29
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 16.
| style="text-align: left;" | FC Anker Wismar
| 30
| 6
| 3
| 21
| 31:81
| −50
| 21
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Staffel Süd 
Zum Beginn der Saison wechselte der FC Energie Cottbus II nach nur einer Saison wieder von der Nord- in die Südstaffel. Aus der sächsischen Landesliga stieg der FSV Budissa Bautzen in die Oberliga auf. Aus der Verbandsliga Sachsen-Anhalt kam der TSV Völpke dazu und aus der Landesliga Thüringen qualifizierte sich die zweite Mannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt.

Der 1. FC Magdeburg wurde mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den FC Sachsen Leipzig und sechs Punkten auf den VfB Germania Halberstadt Herbstmeister. Auf den beiden Abstiegsrängen standen zu dieser Zeit der FC Oberlausitz Neugersdorf mit sechs Punkten und der TSV Völpke mit zehn Punkten. Mit dreizehn Punkten belegte der VfB Pößneck den Relegationsplatz.

Am  Saisonende wurde der 1. FC Magdeburg mit fünf Punkten Vorsprung vor dem VFC Plauen Meister der Südstaffel und stieg erstmals nach dem Lizenzentzug in der Saison 2001/02 wieder die Regionalliga auf. Der SV 1919 Grimma und der FC Oberlausitz Neugersdorf stiegen in die Landesliga ab, Vorjahres-Aufsteiger TSV Völpke spielte in der Relegation gegen den drittletzten der Nord-Staffel, die TSG Neustrelitz, gegen den umgehenden Wiederabstieg.

Abschlusstabelle 

|- style="background-color: #ccffcc;"
| 1. 
| style="text-align: left;" | 1. FC Magdeburg
| 30
| 20
| 7
| 3
| 62:17
| +45
| 67
|-
| 2. 
| style="text-align: left;" | VFC Plauen
| 30
| 19
| 5
| 6
| 58:38
| +20
| 62
|-
| 3. 
| style="text-align: left;" | FC Sachsen Leipzig
| 30
| 17
| 5
| 8
| 47:21
| +26
| 56
|-
| 4. 
| style="text-align: left;" | Hallescher FC
| 30
| 14
| 11
| 5
| 46:26
| +20
| 53
|-
| 5. 
| style="text-align: left;" | ZFC Meuselwitz
| 30
| 15
| 8
| 7
| 52:40
| +12
| 53
|-
| 6. 
| style="text-align: left;" | VfB Germania Halberstadt
| 30
| 14
| 8
| 8
| 61:41
| +20
| 50
|-
| 7. 
| style="text-align: left;" | Rot-Weiß Erfurt II (N)
| 30
| 13
| 5
| 12
| 37:40
| −3
| 44
|-
| 8. 
| style="text-align: left;" | FSV Budissa Bautzen (N)
| 30
| 11
| 10
| 9
| 46:33
| +13
| 43
|-
| 9. 
| style="text-align: left;" | Energie Cottbus II (U)
| 30
| 10
| 10
| 10
| 44:43
| +1
| 40
|-
| 10. 
| style="text-align: left;" | FV Dresden-Nord
| 30
| 7
| 15
| 8
| 41:36
| +5
| 36
|-
| 11. 
| style="text-align: left;" | VfB Auerbach
| 30
| 9
| 7
| 14
| 40:46
| −6
| 34
|-
| 12. 
| style="text-align: left;" | FC Eilenburg
| 30
| 7
| 10
| 13
| 32:39
| −7
| 31
|-
| 13. 
| style="text-align: left;" | VfB Pößneck
| 30
| 7
| 3
| 20
| 29:59
| −30
| 24
|- style="background-color: #fffccc;"
| 14. 
| style="text-align: left;" | TSV Völpke  (N)
| 30
| 6
| 6
| 18
| 25:75
| −50
| 24
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 15. 
| style="text-align: left;" | SV 1919 Grimma
| 30
| 5
| 8
| 17
| 30:51
| −21
| 23
|- style="background-color: #ffcccc;"
| 16. 
| style="text-align: left;" | FC Oberlausitz Neugersdorf
| 30
| 6
| 2
| 22
| 33:78
| −45
| 20
|}

Kreuztabelle 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Relegation 
Die Relegationsspiele zwischen den jeweils drittletzten beider Oberliga-Staffeln bestritten die TSG Neustrelitz aus der Nord- und der TSV Völpke aus der Süd-Staffel. Das Hinspiel in Völpke gewann die TSG mit 1:0, so dass es nach einem 1:0 für den TSV Völpke nach regulärer Spielzeit im Rückspiel zur Verlängerung kam. In dieser erzielte Neustrelitz zwei Tore, gewann damit das Rückspiel und erreichte den Verbleib in der Oberliga Nordost, während Völpke nach nur einer Spielzeit Ligazugehörigkeit wieder in die Verbandsliga abstieg.

|}

2005
Fußballsaison 2005/06